QVT est un sigle de trois lettres qui peut faire référence à :
 le Query/View/Transformation, un standard informatique défini par l'OMG, association internationale travaillant sur les questions de modèles.
 la qualité de vie au travail, dans le domaine de la santé au travail, volet de la gestion des ressources humaines.

Sigle de 3 caractères